Martinshof ist der Name der Orte:

 Martinshof (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Martinshof (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Martinshof (Leutkirch im Allgäu),	Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Martinshof (Syrgenstein), Ortsteil der Gemeinde Syrgenstein, Landkreis Dillingen a.d.Donau, Bayern
 Martinshof, bis 1938 Martischen, Dorf im Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Krasnogorskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland.

Darüber hinaus bezeichnet es:
 den denkmalgeschützten Martinshof (Quedlinburg) in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt
 eine Werkstatt für behinderte Menschen in Bremen, siehe Werkstatt Bremen – Martinshof